Mangaratiba (Rio de Janeiro), een gemeente in Brazilië in de staat Rio de Janeiro
Mangaratiba (geslacht), een geslacht van hooiwagens